Набиксимолс (торговая марка «Сативекс» (Sativex)) — пероральный спрей, разработанный английской компанией GW Pharmaceuticals для облегчения боли и спазмов, связанных с  рассеянным склерозом. Отличается от других каннабиоидосодержащих препаратов тем, что содержащиеся в нём ТГК и КБД не синтетические изомеры (как Маринол или Набилон), а натурального происхождения. Доктор Вильям Ноткут, один из главных исследователей, разработавших препарат, заявил, что изучение рассеянного склероза как болезни «было тесно связано с политикой».

В клинических испытаниях препарат показал себя довольно толерантным.

Для сравнения: дронабинол (коммерческое название — «Маринол»), синтетический изомер ТГК.

Правовой статус 
Запрещен на территории РФ как производное на основе тетрагидроканнабинола.

Примечания

Ссылки 
 http://www.gwpharm.com/ Официальный веб-сайт GW Pharmaceuticals

Препараты из конопли
Препараты и действующие вещества, не зарегистрированные в России как лекарственные средства
Лекарственные средства по алфавиту